Otoci
 Otočje Gambier, Francuska Polinezija
 Gambier (komuna), komuna na otočju Tuamotu, Francuska Polinezija
 Otočje Gambier (Južna Australija)
 Gambier (otok), Britanska Kolumbija, Kanada
 Gambier, Ohio, SAD

Vidi i:
 Mount Gambier